Јелена Топија (умрла после 1403) је била средњовековна племкиња из породице Топија. Њени мужеви владали су Кројом од 1388. до 1392. и од 1394. до 1403. године.

Биографија 
Јелена је била ћерка Карла Топије, принцепса Албаније (1368-1388) и борца против породице Балшић из Зете. У српским изворима нема помена о жени Карла Топије. У страним изворима наводи се Војислава Балшић, ћерка Балше I и сестра Ђурђа I, Балше II и Страцимира Балшића. Имала је две сестре и двојицу браће. Ђорђе Топија је наследио оца на челу Драча. Никита Топија је владао областима јужно од Драча. Војислава се 1394. године удала за Прогона Дукађинија, владара Љеша и ујака Павла Дукађинија. Марија је била удата за Филипа Марамонте и живела је у Венецији. Јелена се након очеве смрти удала за млетачког племића Марка Барбадига. Од оца је наследила Кроју којом је Марко владао од 1388. до 1394. године. Након пораза Димитрија Јониме од стране Османлија 1392. године и њиховог заузећа Скадра, Марко је предао Кроју Турцима. Османлије су за управника поставиле Константина Балшића, сина Ђурђа Балшића и Теодоре Дејановић. Као турски вазал, Константин је владао Кројом од 1394. до 1403. године. Јелена је раскинула брак са Марком и удала се за Константина. Годину дана након Константинове смрти, Јеленин брат Никита Топија заузео је Кроју. Јелена и њен син Стефан преселили су се у Венецију где су живели код Јеленине сестре Марије. Јеленин син Стефан касније ће бити један од значајних савезника Балше III Балшића у Другом скадарском рату (1419-1423) и најамник Млетачке републике.

Породично стабло

Извори 
 Историја српског народа 2, група аутора, Српска књижевна задруга, Београд (1982)

Умрли 1403.
Историја Албаније у средњем веку
Балшићи